Дальберг — любой из представителей немецкого аристократического рода Дальбергов:

 Дальберг, Карл Теодор (1744—1817) — последний князь-епископ Священной Римской империи.
 Дальберг, Эмерих Йозеф (1773—1833) — французский дипломат, герцог.
 Дальберг-Актон, Джон (1834—1902) — английский историк и политический деятель.
 Полный список см. в статье Дальберги.

Другие персоналии 
 Дальберг, Понтус (род. 1999) — шведский футболист.
 Дальберг, Эдуард (1900—1977) — американский писатель.
 Дальберг, Элси (1916—2005) — шведский скульптор.
 Дальберг, Эрик (1625—1703) — шведский фельдмаршал.

География 
 Дальберг-Вендельсторф — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Дальберг (Бад-Кройцнах) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.